Лев Ио́сифович Со́болев (род. 10 августа 1946, Тула) — российский филолог, литературный критик, литературовед. Заслуженный учитель Российской Федерации.

Биография 
Родился в 1946 году в Туле. Отец — Иосиф Шевелевич (Савельевич) Соболев (1907—1999), рабочий БМЗ; мать — Вера Иосифовна Соболева (1912—1983), фармацевт, уроженцы Смоленска.

Лев Соболев закончил русское отделение филологического факультета МГУ в 1970 году (дипломную работу писал по роману Ф.М. Достоевского «Бесы»). Основная сфера научного интереса — русская литература второй половины XIX века. Имеет более 70 научных работ и публикаций. Дебютная публикация относится к 1977 году. 

Преподает русский язык и литературу в ГБОУ Школа № 67 с 1976 года. 

Автор (наряду с Евгенией Абелюк) цикла передач «Экология литературы» (ТК «Культура», 2002-2003) о писателях и литературоведах XX-XXI вв.

Был женат на поэтессе и переводчице Надежде Соболевой (в девичестве Сидельцевой, 1946—2019). 
Двое детей: филолог Александр Соболев и журналистка Мур Соболева.

Избранная библиография  

 «А. С. Пушкин. Избранные сочинения» Москва. Художественная литература» (1990) - Составление, вступительная статья, примечания и подбор иллюстраций.
 Собрание сочинений. К шестидесятилетию Льва Иосифовича Соболева (2006) — сборник статей.
 Путеводитель по книге Л. Н. Толстого «Война и мир». Учебное пособие. (в двух томах) (2012)
 Leo Philologiae. Фестшрифт в честь Льва Иосифовича Соболева (2016) — сборник статей.
 Н. С. Лесков в воспоминаниях современников (2018) (под редакцией А. Рейтблата)

Примечания

Ссылки 
 Образовательный сайт Льва Соболева
 Страница на сайте школы № 67
 
 Лекции Льва Соболева на сайте «Arzamas»
 Театр Л. И. Соболева
 Царственный лев // «Мир школы», 2001, № 5
 Интервью «Российской газете»
 Дети стали свободнее и лучше, хотя карьеристов и циников не меньше, чем 25 лет назад (интервью «Новой газете»)
 Общение человека с человеком (статья на сайте «Такие дела»)
 Как оценивать знания школьников по литературе (разговор с участием Льва Иосифовича и Эдуарда Безносова в эфире радио «Свобода»)

Литературные критики России
Литературные критики XXI века
Толстоведы
Преподаватели школы № 67 (Москва)